Richtpfahl bezeichnet:
 Richtpfahl (Hinrichtung), Teil eines Instruments zur Hinrichtung
 Richtpfahl (Bauwesen), bietet Stützkonstruktionen die Möglichkeit zur Verankerung